Dominique Renson (1956-), artiste française
 François Engelbert Renson (1818-1884), général français
 Hugues Renson (1978-), homme politique français
 Toussaint Renson (1898-1986), peintre et affichiste belge

Homonymie de patronyme